Droga krajowa nr 25 (Czechy)
 Droga krajowa nr 25 (Polska)
 Droga krajowa nr 25 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A25